Oznaczenia okrętów radzieckich i rosyjskich w nomenklaturze NATO – lista projektów okrętów radzieckich i rosyjskich, uporządkowana alfabetycznie według oznaczeń nadanych im w kodzie NATO. Zawiera główne numery projektów, które dane oznaczenie kodowe otrzymały jako pierwsze. Wykazane są wyłącznie jednostki pływające Marynarki Wojennej ZSRR oraz Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej. Lista obejmuje także używane przez marynarkę ZSRR okręty polskiej budowy (jak okręty desantowe typu Polnocny).

Według numerów projektów

Zobacz też 
 Oznaczenia radzieckich samolotów i śmigłowców według nomenklatury NATO
 Oznaczenia radzieckich przeciwpancernych pocisków kierowanych według nomenklatury NATO

Armia Czerwona
Marynarka Wojenna Federacji Rosyjskiej
Kody i oznaczenia NATO
NATO